Луг — загальна назва сильних водорозчинних основ
 Луг — розмовне позначення водного настою попелу, який уживається для прання, миття тощо.
 Луг — поросла травою та кущами лука, що використовується як пасовисько й сіножать.
 Луг — застаріле позначення порослої лісом низини.
 «Луг» — руханково-спортивне товариство на Галичині.

Топонім

Село:
 Луг — , Бешенковицький район

Луг — колишнє лемківське село у гміні Тісна Ліського повіту Підкарпатського воєводства

Села:
 Луг — , Княжпогостський район
 Луг — , Кіріський район
 Луг — , Сланцевський район

Села:
 Луг — Закарпатська область, Ужгородський район
 Луг — Закарпатська область, Рахівський район
 Луг — Івано-Франківська область, Івано-Франківський район
 Луг — Львівська область, Львівський район
 Луг — Львівська область, Золочівський район
 Луг — Львівська область, Стрийський район
 Луг — Львівська область, Яворівський район
 Луг — Сумська область, Шосткинський район

 Луг — колишнє село в Делятинському, а пізніше Яремчанському районах Івано-Франківської області

Річка:
 Луг — річка в Україні, ліва притока Дністра

Урочище:
 Луг — заповідне урочище, об'єкт природно-заповідного фонду Луганської області

Див. також 
 Луг над Тисою
 Луги
 Луга (значення)

Посилання 
 Луг  //